Struthof peut désigner :
 le lieu-dit Le Struthof ;
 le camp de concentration de Natzweiler-Struthof ;
 le documentaire Le Struthof, contemplation et témoignage.